Ивонин (Ивонина) — русская фамилия, имеет женскую форму Ивонина. Известные носители:

 Ивонин, Алексей Максимович (род. 1958) — российский политический и государственный деятель.
 Ивонин, Виктор Алексеевич (1927—2016) — советский и российский спортивный функционер, основатель «Спортлото».
 Ивонин, Иван Павлович (1907—1993) — начальник комбината «Ростовуголь».
 Ивонин, Юрий Евгеньевич

 Ивонина, Екатерина Михайловна (род. 1994) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Ивонино